

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Morrill – città della Contea di Brown, Kansas
 Morrill – città della Contea di Waldo, Maine
 Morrill – villaggio della Contea di Scotts Bluff, Nebraska

Persone
 Justin Smith Morrill – politico statunitense
 Rowena Morrill – illustratrice statunitense
 Stew Morrill – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense